Aghavnadzor (in armeno Աղավնաձոր) è un comune di 2091 abitanti (2008) della Provincia di Vayots Dzor in Armenia.

Altri progetti 

Comuni del Vayots Dzor